Большая Берёзовая — название нескольких рек в России:
 Большая Берёзовая — в основном в Новосибирской области (исток — в Кемеровской области, на очень малом протяжении протекает также по Алтайскому краю), приток Берди.
 Большая Берёзовая — в Хабаровском крае, впадает в протоку Горная (рукав Амура).
 Большая Берёзовая — в Хакасии, приток Ои (бассейн Малого Таштыпа).

См. также 
 Малая Берёзовая
 Верхняя Берёзовая, Нижняя Берёзовая
 Левая Берёзовая, Правая Берёзовая
 Берёзовая

Примечания